Triangulationspfeiler steht für:

 Triangulationspfeiler der Königlich-Sächsischen Triangulation, siehe Königlich-Sächsische Triangulation#Stationen 1. Ordnung
 Triangulationspfeiler (Wahnsdorf)